Aquila di mare a coda bianca (Haliaeetus albicilla) – uccello rapace 
 Aquila di mare dalla testa bianca (Haliaeetus leucocephalus, anche aquila calva) – uccello rapace